Henri Cochet ha battuto in finale Giorgio De Stefani 6-0 6-4 4-6 6-3.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1932